2 jeziora w Polsce:
 Płocica – jezioro w woj. pomorskim, w powiecie bytowskim, w gminie Bytów
 Płocica – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim, w gminie Tuczno

Przypisy